

Галицьке — село, Успенський район, Павлодарська область

Галицьке — колишнє село, Білопільський район, Сумська область. Зняте з обліку у 1994 р.
 Галицьке — колишнє село, Градизький район, Полтавська область. Затоплене Кременчуцьким водосховищем на початку 1960-х рр.